Wisten ist der Familienname folgender Personen:

Fritz Wisten (1890–1962), österreichisch-jüdischer Schauspieler und Theaterregisseur
Susanne Wisten (1924–2019), deutsche Schauspielerin